Jacksons bergastrild
 Reichenows bergastrild
 Roodflankbergastrild
 Salvadori's bergastrild
 Shelleys bergastrild